Resultats del Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1 de la temporada 1991, disputat al circuit urbà de Phoenix el 10 de març del 1991.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 21. 434

 Volta ràpida: Jean Alesi 1' 26. 758 (a la volta 49)

Referències 

 

Estats Units
1991